Poelzig-Bau steht für Bauwerke:
I. G.-Farben-Haus, Frankfurt am Main
 Poelzig-Bau (Hannover)